

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1984-85 2
Karlovac-2